Ажу () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш
 Ажу () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер